Борисенков — русская фамилия, и топоним.

Известные носители 
 Борисенков, Александр Георгиевич (род. 1956) — советский футболист.
 
 Борисенков, Владимир Пантелеймонович (род. 1939) — академик РАО.
 
 Борисенков, Евгений Пантелеймонович — доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, директор Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова.
 Борисенков, Максим Анатольевич (род. 1987) — российский футболист, игрок в пляжный футбол.
 Борисенков, Николай Васильевич (род. 1948) — русский советский колхозник, депутат Верховного Совета СССР.

Населённые пункты:
 Борисенков — хутор, находившийся на территории Месягутовского кантона Башкирской АССР .
 Борисенков — хутор, находившийся на территории Глуховского уезда Черниговской губернии.